Nikola Stojanović ist der Name folgender Personen:

* Nikola Stojanović (Politiker, 1880) (1880–1964), jugoslawischer Politiker
 Nikola Stojanović (Politiker, 1933) (1933–2020), jugoslawischer Politiker
 Nikola Stojanović (Regisseur) (1942–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Filmregisseur und -historiker